OFD steht für folgende Abkürzungen: 

 Oberfinanzdirektion, eine Mittelbehörde der Landesfinanzverwaltung in Deutschland
 OFD Ostfriesischer Flugdienst, eine im Inselverkehr tätige deutsche Regionalfluggesellschaft in Emden.
 Ombudsstelle Finanzdienstleister, ein schweizerischer Verein

Abkürzung